Ravni Dol (Ivančna Gorica), een plaats in de Sloveense gemeente Ivančna Gorica
 Ravni Dol (Sodražica), een plaats in de Sloveense gemeente Sodražica